Aniek van Koot era la campionessa in carica, ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Jordanne Whiley.

Diede de Groot ha conquistato il titolo, battendo in finale Kgothatso Montjane con il punteggiodi 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Diede de Groot (campionessa)

 Yui Kamiji (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2021